Distrito de Huambo puede referirse a alguno de los siguientes lugares en el Perú:
 Distrito de Huambo, un distrito de la provincia de Rodríguez de Mendoza, en el Departamento de Amazonas en el norte de Perú.
 Distrito de Huambo, un distrito de la provincia de Caylloma, en Arequipa, en el sur del Perú.